Поле (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Поле проживало 1124 человека.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты, также значительна доля сербской национальности.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 1397 человек (27,31 %)
 Хорваты — 750 человек (66,72 %)
 Югославы — 45 человек (4,00 %)
 Мусульмане — 5 человек (0,44 %)
 Другие — 17 человек (1,51 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской